pozłotka (Eschscholzia) – rodzaj roślin z rodziny makowatych
 pozłotka (Callicera) – rodzaj muchówek z rodziny bzygowatych